Без назви — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Ліва притока Лемлі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 39,7 км².

Примітки 

Малі річки України
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви